Michal Gavalier (né le  à Poprad en Slovaquie) est un joueur slovaque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2001 avec l'Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||69 ||3 ||11 ||14 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2002-2003 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||66 ||4 ||14 ||18 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2002-2003 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||58 ||3 ||20 ||23 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || Radio X de Québec || LNAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || Fjord du Saguenay || LNAH ||21 ||0 ||2 ||2 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007 || HK Spišská Nová Ves || 1. liga ||43 ||0 ||9 ||9 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || HK Spišská Nová Ves || 1. liga ||53 ||1 ||14 ||15 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
| 2008-2009 || HK ŠKP Poprad || Extraliga ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 || MHK Kežmarok || 1. liga ||36 ||2 ||16 ||18 ||123 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1984
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur du Radio X de Québec
Joueur du Fjord du Saguenay
Joueur du HK Poprad
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Poprad
Joueur du HK Spišská Nová Ves
Naissance en Tchécoslovaquie